Champlain steht für:
 Champlain (Québec), ein Ort in der Provinz Québec, Kanada
 Champlain (Ontario), ein Ort in Ontario, Kanada
 Champlain (Town, New York), ein Ort im US-Bundesstaat New York
 Champlain (Village, New York), ein Ort im US-Bundesstaat New York
 Champlain (Virginia), eine Ortschaft im Essex County, im US-Bundesstaat Virginia

 Lake Champlain zwischen den US-Bundesstaaten New York und Vermont, grenzt im Norden auch an Québec
 Pic Champlain, 346 m, Berg in Appalachen, Provinz Québec

im NRHP gelistete Objekte:
 Champlain Apartment Building, in Washington, DC, ID-Nr. 94001042
 Champlain Canal, in Troy, New York, ID-Nr. 76001274
 Champlain School, in Burlington, Vermont, ID-Nr. 82001761

Champlain ist der Familienname folgender Personen:
 Marshall B. Champlain (1824–1879), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Samuel de Champlain (1574–1635), französischer Forschungsreisender und Kolonisator Kanadas

Siehe auch:
 Pont Champlain (Montreal)
 Champlin